Васко да Гама — португальський дослідник і мореплавець, який відкрив морський шлях до Індії довкола Африки;
 Васко-да-Гама — місто в Гоа.
 «Васко да Гама» — бразильський спортивний клуб з міста Ріо-де-Жанейро;
 Вашку да Гама — вантовий міст, що переходить у віадук через річку Тежу у північно-східній частині міста Лісабона, Португалія.
 Васко да Гама — кратер на Місяці.